Jonathan Laberge (né le  à Québec, dans la province du Québec au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2003, il commence sa carrière avec les Cataractes de Shawinigan dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Statistiques

Statistiques en club 

|2003-2004 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||10 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||54 ||4 ||5 ||9 ||31 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2005-2006 || Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ ||70 ||14 ||23 ||37 ||63 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|rowspan="2"|2006-2007 || Sea Dogs de Saint-John || LHJMQ ||39 ||16 ||17 ||33 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ ||21 ||3 ||3 ||6 ||4 ||13 ||5 ||2 ||7 ||4
|-
|rowspan="2"|2007-2008 || Screaming Eagles du Cap-Breton || LHJMQ ||29 ||12 ||20 ||32 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Titan d'Acadie-Bathurst || LHJMQ ||47 ||17 ||24 ||41 ||37 ||12 ||4 ||2 ||6 ||2
|- 
|2008-2009 || Axemen de l'Université Acadia || SIC ||27 ||14 ||18 ||32 ||14 ||5 ||2 ||3 ||5 ||2
|-
|2009-2010 || Axemen de l'Université Acadia || SIC ||28 ||14 ||21 ||35 ||20 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0
|- 
|2010-2011 || Axemen de l'Université Acadia || SIC ||28 ||13 ||12 || 25|| 24|| || || || || 
|- 
|2011-2012 || Axemen de l'Université Acadia || SIC ||28 ||8 || 11|| 19|| 38|| 3|| 3|| 0||3 || 8
|- 
|2012-2013 || Axemen de l'Université Acadia || SIC ||28 ||4 ||10 ||14 ||26 ||7 ||0 ||2 ||2 ||4 
|- 
| 2013-2014 || Lions de Lyon || Division 1 
||26 ||25 ||26 ||51 ||58 ||8 ||3 ||9 ||12 ||16 
|- 
| 2014-2015 || Lions de Lyon || Ligue Magnus 
||26 ||12 ||13 ||25 ||64 ||4 ||5 ||4 ||9 ||18 
|- 
| 2015-2016 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 22 || 5 || 8 || 13 || 55 || 10 || 5 || 1 || 6 || 20
|- 
| 2016-2017 || Cool FM 103,5 de Saint-Georges || LNAH || 31 || 11 || 14 || 25 || 40 || 12 || 2 || 7 || 9 || 12
|- 
| 2017-2018 || Cool FM 103,5 de Saint-Georges || LNAH || 28 || 15 || 16 || 31 ||12 || 6 || 2 || 3 || 5 || 6

Statistiques internationales 

| 2004 || Canada (Québec) -17 ans || Défi mondial de hockey des moins de 17 ans
| 6 || 0 || 0 || 0 || 2 ||

Notes et références 

 

Naissance en août 1987
Naissance à Québec
Joueur québécois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Sea Dogs de Saint-Jean
Joueur des Eagles du Cap-Breton
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur du Cool FM 103,5 de Saint-Georges